Гіскри́фф, Ґіскріфф () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на захід від Парижа, 150 км на захід від Ренна, 80 км на північний захід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1093 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2381,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Гіскрифф на сайті французького Національного інституту географії
 Гіскрифф на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Гіскрифф на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан